bosfluweelzweefvlieg
 gewone fluweelzweefvlieg
 veenfluweelzweefvlieg